Ганненко Алексей Васильевич (род. 12 мая 1988 г., Астана, Казахстан) — профессиональный боец ММА и тренер по смешанным единоборствам. Призёр Чемпионата России по грэпплингу FILA — 2011 в разделе NO-GI 70 кг. Директор по развитию промоутерской компании «GM Promotion». Учредитель клуба единоборств "GM GYM"

Статистика

Примечания